Скородо́м (Скороду́м, Деревя́нный го́род) — название одной из частей города (1610-е года) и укрепления в Москве в XVI — середине XVII веков.

Этимология названия 
В настоящее время существуют два основных варианта толкования происхождения названия Скородом. Часть исследователей считает, что это название возникло потому, что деревянные стены Скородома были построены всего за один год (1591 — 1592). Вторая часть исследователей пришла к выводу о том, что данный топоним возник по причине быстрой и некачественной застройки этой части города вследствие пожаров — дома были деревянными, небольшими и скорыми в постройке (скоро-дом).

История 
Общепринято, что строительство Деревянного города (Скородома) было начато после нашествия на Москву крымского хана Казы-Гирея II в 1591 году: «Годунов тотчас же по удалении Хана в видах большей безопасности от нового такого нашествия занял московскую чернь постройкою вокруг всех посадов деревянного города, который и был совершён в один год на протяжении 14 с лишком вёрст».

Однако Разрядные книги и летописи сообщают о существовании Деревянного города в Замоскворечье ещё до набега татар. А весь город был окружён укреплением спустя три года.Москва или Московия, столичный город Белой России или великого княжества Московии, по величине своей ещё Ботером отнесённая к четырём крупнейшим городам Европы, — после Константинополя, Парижа, Лиссабона — четвёртый; разделяется на четыре части. Первая, внутренняя — Китай-город, вторая — Белгород, каждая окружена своей стеной; третья — Скородум; четвёртая — Стрелецкая слобода; все они обнесены валом, или Полянкой, — из брёвен, засыпанных землёй; с прекраснейшими башнями. ...

В 1611 году большая часть укреплений Деревянного города сгорела, сохранилась только часть: в Огородниках (между улицами Мясницкой и Покровкой) и в Сыромятной слободе (между Покровкой и Яузой). Большинство сгоревших участков укреплений восстанавливались, по мнению Я. З. Рачинского, «не на прежних, а на новых, более отдалённых от центра города рубежах». Однако восстановленное укрепление было в 1638—1640 годах заменено новой линией укрепления — Земляным валом, расположившемся ещё дальше от центра города — там, где позднее и возникло Садовое кольцо.

См. также 
 Земляной город

Примечания

Литература 
 Прот. Н. А. Скворцов Сигизмундовский чертеж Москвы / Археология и топография Москвы: Курс лекций, чит. в Имп. Моск. археол. ин-те им. императора Николая II-го в 1912-13 г. —  : Печатня А. И. Снегиревой, 1913. — 493 с.

Ссылки 
 Скородом

Здания и сооружения, заложенные в 1591 году
Здания и сооружения, построенные в 1592 году
Исчезли в 1611 году
Сгоревшие крепости
Исчезнувшие крепости России
Кольца Москвы
Фортификационные сооружения Москвы
Сгоревшие здания и сооружения Москвы
XVI век в Москве